Ольга Васильевна Проскура  (31 мая 1904 года, Киев — 2 мая 1978 года, Киев) — украинский советский врач — уролог, доктор медицинских наук (1959), профессор. Заслуженный деятель науки УССР.

Биография 
Ольга Васильевна Проскура родилась 31 мая 1904 года в Киеве. В 1928 году окончила Киевский медицинский институт (нынеНациональный медицинский университет имени А. А. Богомольца). В 1953—1969 годах работала заведующей кафедрой урологии медицинского института. С 1961 года работала профессором Киевского института усовершенствования врачей.

В 1958 году защитила докторскую диссертацию на тему: «Рациональные методы хирургического лечения пузырно-влагалищных свищей». Получила ученую степень доктора медицинских наук, звание профессора. Её научным руководителем был профессор А. А. Чайка.

Ольга Васильевна в течение многих лет занимала должность главного уролога Министерства здравоохранения СССР.

Ольга Васильевна Проскура скончалась 2 мая 1978 года в Киеве. Похоронена на участке № 2 Байкового кладбища.

Научная деятельность 
Ольга Васильевна Проскура является автором около 120 научных работ. Основные труды посвящены вопросам пластической урологии при травмах мочевых органов и их отклонениях от нормы, мочекаменной болезни, изучению изменений функций органов и совершенствованию оперативной техники и консервативных методов лечения при нефролитиазе.

Учениками Ольги Васильевны в разное время были профессора П. Н. Федорченко, Э. Я. Баран, И. Ф. Юнда.

Награды и звания 
 Орден «Знак Почета»
 Медали
 Заслуженный деятель науки Украинской ССР (1968)

Литература 
Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974–1985.

Примечания 

Выпускники Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца
Преподаватели Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца